Filmacademie (algemeen)
 Nederlandse Filmacademie